Zu den Strecken des Fahrplanfelds 344 (Bern–Burgdorf–Solothurn) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Olten (Bern–Burgdorf)
 Emmentalbahn (Burgdorf–Solothurn)

300…